Un'ottima annata (A Good Year) – romanzo di Peter Mayle del 2004
 Un'ottima annata - A Good Year (A Good Year) – film del 2006 diretto da Ridley Scott